Aardrijkskunde
 Gary (Indiana), stad in de Amerikaanse staat Indiana
 Gary (Minnesota),  plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Gary (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Gary (West Virginia), plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Gary City, plaats in de Amerikaanse staat Texas

Fictieve figuur
 Gary Oak, personage uit de Japanse animatieserie Pokémon
 Gary the Snail, de Engelse naam van Gerrit de Slak, personage uit de Amerikaanse animatieserie Spongebob Squarepants

Personen met de achternaam Gary
 Linda Gary, Amerikaans stemactrice
 Lorraine Gary, Amerikaans actrice
 Romain Gary, Frans schrijver, vertaler, filmregisseur en diplomaat

Voornaam
 Gary (voornaam), een jongensnaam